Іван Сичевський (д/н — 1766) — війт Києва в 1753—1766 роках.
 Сичевський Василь Павлович (*31 грудня 1923(19231231), Фастів) — український письменник, поет, режисер і драматург.